Мееро́вич — еврейская патронимическая фамилия (от мужского личного имени Меер, отсюда отчество Ме́ерович). Известные носители:
 Меерович, Борис Семёнович (род. 1977) — российский футболист.
 Меерович, Григорий Михайлович (1908—1969) — советский легкоатлет.
 Меерович, Даниил Григорьевич (род. 1956) — советский и российский альтист и музыкальный педагог, заслуженный артист России.
 
 
 Меерович, Рафаил Иосифович (1905—1948) — советский психиатр и организатор здравоохранения, доктор медицинских наук.
 Меерович, Эдуард Александрович (1907—1987) — советский физик, электротехник, отец Б. Э. Мейеровича.
 Меерович, Юлий Маркович (известен как Юлий Даниэль; 1925—1988) — русский советский писатель, поэт, переводчик, сын М. Н. Мееровича.

См. также 
 Мейерович
 Мееров
 Мейер